Trokajny est le nom de deux villages en Pologne, tous deux dans le powiat d'Ostróda, voïvodie de Varmie-Mazurie :

 Trokajny, dans la gmina Łukta ;
 Trojakny,  dans la gmina Miłakowo.